Луносемя́нник дау́рский или амурский плющ () — листопадная вьющаяся лиана, вид рода  семейства .

Ботаническое описание 
Вьющийся полукустарник до 4 м высотой. Стебли зелёные вьющиеся, на зиму отмирающие почти до основания. Корневище вертикальное, не толстое, несущее близ верхушки боковые почки.

Листья очерёдные, без прилистников, на черешках длиной 3—12 см, с широко выемчатым основанием, голые, длиной 6—12 см, в общем очертании округлые, обычно с острыми или заострёнными 3—5 лопастями, редко цельные; нижние листья более округлые; верхние — более резко лопастные и лопасти их острее.

Цветоносы пазушные, одиночные или парные, тонкие. Прицветники линейно-щетиновидные, перепончатые у основания нижних цветоносов. Цветки в коротких метельчатых, иногда почти щитковидных соцветиях. Пыльниковые цветки в поперечнике около 6 мм, тычинок до 16, чашечка из четырёх линейно-остроконечных листочков, раскрывающихся задолго до начала цветения, лепестков 12, почковидно-сердцевидных, с ноготком выходящим из выемки. Пестичные цветки сходные по виду, но более тёмные, тычинок в них меньше и они бесплодны, завязи три, сидящих на особом карпофоре, столбики короткие с загнутыми рыльцами.

Плоды — одиночные или парные чёрные костянки диаметром около 1 см, собранные в короткую кисть. Семена длиной около 8 мм, шириной 7 мм. В 1 кг 2 тысячи плодов; вес 1 тысячи косточек 58—87 г; выход семян (косточек) 10—15 % от веса плодов, всхожесть 30—60 %.

Цветение в апреле — мае. Плодоношение в сентябре — октябре.

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Восточную Сибирь и Дальний Восток, Китай, Корейский полуостров. На Дальнем Востоке распространён в Приморском и Хабаровском краях, Амурской области.

Произрастает по берегам рек и речек, на песках, осыпях и скалах, по глиняным обнажениям, а также среди травы или в кустарных зарослях, часто на приречных лугах, поднимается до 300—500 м над уровнем моря. Вьётся около кустарников и высоких трав, на открытых же местах дает гибкие лежащие плети.

Размножается семенами, отводками, корневыми отпрысками и черенками.

Значение и применение 
Интродуцирован в начале XIX века. В Западной Европе и Северной Америке применяется редко.

Применяется в ландшафтном дизайне. Низкая зимостойкость и ядовитость плодов ограничивает использование луносемянника в озеленительных и декоративных целях. Учитывая ядовитость плодов для озеленения лучше использовать мужские экземпляры.

В медицине в качестве лекарственного сырья ранее использовали корневища луносемянника (), которые содержат 0,8—2,0 % суммы алкалоидов, производных изохинолина (до 50 % приходится на долю даурицина). Из корневищ получали настойку, обладающую гипотензивным и седативным действием.

Всё растение ядовито, особенно плоды. Известны случаи отравления ягодами, очень сильно действующими на желудок.

Таксономия 
Вид Луносемянник даурский входит в род  семейства  порядка .

Синонимы 
По данным The Plant List:

Примечания

Литература

Ссылки 

Луносемянниковые
Флора Азии
Лианы